Carlos Gardel – cantante, attore e compositore argentino
 Premios Gardel – premio musicale assegnato in Argentina
 Carlos Gardel – stazione della linea A della Metropolitana di Buenos Aires